Die Lithuanian International 2018 im Badminton fanden vom 7. bis zum 10. Juni 2018 in Kaunas statt.

Die Sieger und Platzierten

Herreneinzel

Setzliste 
 Felix Burestedt (Champion)
 Sahil Sipani (2. Runde)
 Michał Rogalski (Finale)
 Joshua Magee (Halbfinale)
 Milan Dratva (1. Runde)
 Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
 Rasmus Messerschmidt (1. Runde)
 Ondřej Král (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Kristin Kuuba (Champion)
 Alesia Zaitsava (Halbfinale)
 Ágnes Kőrösi (Halbfinale)
 Jordan Hart (Finale)
 Getter Saar (2. Runde)
 Ksenia Evgenova (Viertelfinale)
 Zuzana Pavelková (zurückgezogen)
 Kati-Kreet Marran (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Milan Dratva / Matej Hliničan (2. Runde)
 Magnus Christensen / Fredrik Kristensen (zurückgezogen)
 Kristjan Kaljurand / Raul Käsner (Viertelfinale)
 Paweł Śmiłowski / Przemysław Szydłowski (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Kristin Kuuba / Helina Rüütel (Champions)
 Anastasiya Cherniavskaya / Alesia Zaitsava (Viertelfinale)
 Ieva Pope / Monika Radovska (2. Runde)
 Vytautė Fomkinaitė / Gerda Voitechovskaja (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Paweł Śmiłowski / Magdalena Świerczyńska (Finale)
 Fredrik Kristensen / Solvår Flåten Jørgensen (1. Runde)
 Filip Budzel / Tereza Švábíková (Viertelfinale)
 Uladzimir Varantsou / Krestina Silich (1. Runde)
 Paul Reynolds / Rachael Darragh (2. Runde)
 Daniel Johannesson / Sigríður Árnadóttir (1. Runde)
 Robert Cybulski / Wiktoria Dąbczyńska (2. Runde)
 Magnus Christensen / Natalie Syvertsen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Kaunas